

Persone
Carl Reiner – attore, regista, produttore cinematografico, scrittore e commediografo statunitense
Fritz Reiner – direttore d'orchestra ungherese naturalizzato statunitense
Giulio Reiner – ufficiale e aviatore italiano
Jared Reiner – ex cestista statunitense
Jeffrey Reiner – regista, montatore e produttore cinematografico statunitense
Lia Reiner – attrice cinematografica statunitense
Rob Reiner – regista, attore, produttore cinematografico e scrittore statunitense

Altro
Reiner – variante del nome proprio di persona Raniero
Cratere Reiner – cratere lunare